Wielka szóstka: Serial (ang. Big Hero 6: The Series, od 2017) – amerykański serial animowany, będący kontynuacją filmu Wielka szóstka z 2014 roku.

Premierowa emisja serialu rozpoczęła się 20 listopada 2017 na kanałach Disney Channel i Disney XD. Oficjalna premiera serialu odbyła się 9 czerwca 2018 roku na antenie Disney Channel. Polska premiera serialu odbyła się 30 kwietnia 2018 na antenie Disney XD. Od 16 lipca 2018 serial jest emitowany na antenie Disney Channel.

Przed premierą serialu, dnia 14 marca 2017 roku, zostało potwierdzone, że serial został przedłużony o drugi sezon. Potwierdzony również został trzeci sezon.

W grudniu 2020 roku zapowiedziano spin-off zatytułowany Baymax!, który zadebiutował w 2022 roku na Disney+.

Fabuła 
Akcja serialu rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Wielka szóstka. Opowiada o kolejnych przygodach czternastoletniego geniusza, Hiro Hamady, i jego przyjaciela-robota Baymaxa. Chłopak próbuje odnaleźć się jako najmłodsza osoba uczęszczająca do Franksoyo Institute of Technology, a po godzinach chroni miasto przed złem wraz ze swoją drużyną superbohaterów.

Obsada 
 Ryan Potter – Hiro Hamada
 Scott Adsit – Baymax
 Jamie Chung – ToTo / GoGo Tomago
 Genesis Rodriguez – Honey Lemon
 Khary Payton – Wasabi
 Brooks Wheelan – Fred
 Maya Rudolph – ciocia Kass (Cass)
 David Shaughnessy – lokaj Roman (Heathcliff)
 Alan Tudyk – Alistair Krei
 Paul Briggs – Yama
 Stan Lee – ojciec Freda
 Laura Silverman – asystentka Kreia
 Christy Carlson Romano – Trina
 Daniel Henney – Tadashi Hamada
 James Cromwell – profesor Robert Callaghan

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney Channel
Programy Disney XD
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Seriale telewizyjne zakończone w 2021
Animowane seriale telewizyjne na podstawie publikacji Marvel Comics